Cryptolestes är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ludwig Ganglbauer 1899. Cryptolestes ingår i familjen ritsplattbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ritsplattbaggar
Cryptolestes